Попко́во — топоним:

 Попково (Попкова) — деревня в Карачевском районе Брянской области
 Попково — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Попково — деревня в Бежаницком районе Псковской области, Чихачёвская волость.
 Попково — деревня в Духовщинском районе Смоленской области
 Попково — деревня в Кардымовском районе Смоленской области
 Попково — деревня в Даниловском районе Ярославской области.